OMMS steht als Abkürzung für:
 Oil Maintenance Monitoring System, ein Wartungsintervallkonzept von Toyota 
 Organisation mondiale du mouvement scout, die französische Bezeichnung der Weltpfadfinderorganisation

Abkürzung